JKV steht für:

 Jüdischer Kulturverein Berlin
 Junakulunvalvonta, finnisches Zugbeeinflussungssystem

Abkürzung